Гео́ргий Костади́нов ():

 Костадинов, Георгий Георгиев (род. 1990) — болгарский футболист.
 Костадинов, Георгий Харалампиев (род. 1950) — болгарский боксёр, олимпийский чемпион 1972 года.